Села:
 Дмитрове — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Дмитрове — Черкаська область, Городищенський район

Див. також 
 Дмитрово